Шамбро́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз. Входит в состав кантона Сен-Сюльпис-ле-Шан. Округ коммуны — Обюссон.

Код INSEE коммуны — 23043.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 101 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 57 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 44 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 77,2 %, в 1999 году было 66,1 %). Из 44 активных жителей работали 37 человек (20 мужчин и 17 женщин), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 13 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Крёз